Kabalar (Alaplı), een dorp in het Turkse district Alaplı
 Kabalar (Beypazarı), een dorp in het Turkse district Beypazarı
 Kabalar (Çal), een dorp in het Turkse district Çal
 Kabalar (Çine), een dorp in het Turkse district Çine
 Kabalar (İnebolu), een dorp in het Turkse district İnebolu
 Kabalar (Taşköprü), een dorp in het Turkse district Taşköprü